За свою многовековую историю город Рим семь раз подвергался захвату и разграблению:

 Разграбление Рима галлами Бренна (21 июля 387 или 390 до н. э.) — после победы при Аллии гальское племя сенонов под предводительством короля Бренна захватило, разграбило и разрушило покинутый жителями Рим, за исключением хорошо укреплённой Капитолийской крепости.
 Разграбление Рима вестготами Алариха (24—26 августа 410) — Рим с третьего раза был осаждён и захвачен вестготами под предводительством короля Алариха. Разграбление города шло два дня.
 Разграбление Рима вандалами Гейзериха (2—16 июня 455) — вандалы под предводительством короля Гейзериха на кораблях по Тибру ворвались в город и грабили Рим в течение двух недель.
 Разграбление Рима наёмниками Рицимера (11 июля 472) — главнокомандующий Западной Римской империи варвар Рицимер набрал в Милане большое войско наёмников из германцев, пошёл на Рим и после трёхмесячной осады взял его. Город был отдан на разграбление варварам.
 Разграбление Рима остготами Тотилы (17 декабря 546 и 16 января 550) — остготы под предводительством короля Тотилы дважды захватывали Рим во время войны с Византийской империей и подвергали его опустошению.
 Разграбление Рима норманнами Роберта (27 мая 1084) — норманнские войска под предводительством Роберта Гвискара захватили Рим с целью вызволения папы Григория VII. После трёх дней непрекращавшихся грабежей и насилия римляне восстали против норманнов. Спасая свои жизни, захватчики подожгли город, вызвав опустошительный пожар.
 Разграбление Рима  наёмниками Карла V  (6 мая 1527) — наёмные войска императора Карла V под предводительством Шарля де Бурбона, лишившись оплаты, взбунтовались и, напав на Рим, разграбили город.

События в Риме